Molekulska formula -{C6H9NO2}- se može odnositi na:

 Izoguvacin
 Guvacin